Paulo Pinheiro (ator)
 Paulo Pinheiro (informático)
 Paulo Pinheiro (político)
 Paulo Pinheiro Chagas

Desambiguação